Åstrup (Faaborg-Midtfyn), plaats in Faaborg-Midtfyn, Denemarken
Åstrup (parochie, Faaborg-Midtfyn)
Åstrup (parochie, Haderslev)
Åstrup (parochie, Vejen)